Nicolau II é um nome comum a vários chefes de Estado:

 Papa Nicolau II (1058—1061)
 Nicolau II da Rússia, último czar da Rússia (1894—1918)
 Nicolau II de Constantinopla, patriarca de Constantinopla (984—996)
 Nicolau II da Lorena, duque da Lorena (1634—1661)

Desambiguações de antropônimos